Gambill ist der Familienname folgender Personen:

 Jan-Michael Gambill (* 1977), US-amerikanischer Tennisspieler
 Robert Gambill (* 1955), US-amerikanischer Opernsänger und Heldentenor